Скоморохово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Чучковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чучковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 84 км, до центра муниципального образования Чучкова — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Дьяково, Васильевское, Ченцово, Слободищево, Чучково.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
 Скоморохово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)